Denzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alberich Denzler (1759–1840), Schweizer Geistlicher, Abt von Wettingen-Mehrerau
 Andy Denzler (* 1965), Schweizer Künstler 
 Bertrand Denzler (* 1963), Schweizer Musiker
 Georg Denzler (* 1930), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Günther Denzler (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Hans Heinrich Denzler (1814–1876), Schweizer Ingenieur und Kartograf
 Herbert Denzler (* 1926), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Robert F. Denzler (1892–1972), Schweizer Dirigent

Siehe auch:
 Denzer